Puisieux kan syfta på:
 Puisieux, Pas-de-Calais
 Puisieux, Seine-et-Marne